

Toponyme 
 Sankara, une commune rurale du Burkina Faso

Personnage religieux 
 Adi Shankara, Śaṅkara ou Śaṃkara, un des plus célèbres maîtres spirituels de l'hindouisme, de l'école Advaita Védanta.

Patronyme 
 Thomas Sankara (1949 - 1987), un militaire et homme politique burkinabé.
 Odile Sankara, soeur de Thomas.
 Mariam Sankara (née en 1953), ex-première dame du Burkina Faso, militante pour obtenir la vérité sur la mort de son mari.
 Bénéwendé Stanislas Sankara (né en 1959), un homme politique burkinabé.